Peter Spahn kan syfta på bland andra: 

 Peter Spahn (1846–1925), tysk politiker (Zentrum), preussisk justitieminister
 Peter Spahn (född 1946), tysk historiker
 Peter Spahn (född 1950), tysk ekonom